Agrippina Jakovlevna Vaganova
 Accademia di danza Vaganova
 Metodo Vaganova
 Ekaterina Vaganova